Deinhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Deinhardt (1926–1992), deutscher Virologe
 Johann Heinrich Deinhardt (1805–1867), deutscher Pädagoge
 Karl Deinhardt (1887–1966), deutscher Militär und Kommunalpolitiker
 Wilhelm Deinhardt (1904–1938), deutscher Kirchenhistoriker und Theologe

Siehe auch:
 Deinhard (Begriffsklärung)